Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 10 серпня. Участь взяли 32 спортсмени з 25 країн.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Нижня половина

Примітки